Alima steht für:
 Alima, französischer weiblicher Vorname
 Alima (Fluss), Fluss in der Republik Kongo
 Alima (Taxon), Fangschreckenkrebsart
 einen Venuskrater, siehe Liste der Venuskrater/A
 eine Tomatensorte, siehe Liste der Tomatensorten/A
 Alima (Berg),  Berg in Pakistan
 Alima (Tunesien), Gebirgszug in Tunesien